Fernández se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alvaro Fernández-Pérez
 Fernando A. Fernández
 Fernando Fernández Castiblanco
 Inés Álvarez Fernández
 José María Egea Fernández
 Mayra Fernández
 Melania Fernández
 Manuel Ledo Fernández
 R.R. Fernandez
 Rafael Fernández
 Ricardo Fernández G.
 Yépez F. Fernández